Gürber ist der Familienname folgender Personen:

 August Gürber (1864–1937), Physiologe, Pharmakologe und Rektor der Philipps-Universität Marburg
 Hansueli Gürber (1951–2022), Schweizer Jugendanwalt